Jarowenko ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Jarowenko (* 1963), kasachischer Fußballspieler
 Natalija Jarowenko (* 1979), ukrainische Schauspielerin